Lichtenštejnský palác je název několika staveb, které byly nebo stále jsou ve vlastnictví rodin Lichtenštejnů (Liechtenstein) nebo Lichtenštejn-Kastelkornů (Lichtenstein-Kastelkorn). Jako Lichtenštejnský palác mohou být také označovány četné zámecké stavby vlastněné těmito rodinami především v českých a rakouských zemích.

v Brně:
 Lichtenštejnský palác (Brno) – bývalý palác Kryštofa Pavla z Lichtenštejnu-Kastelkornu

v Praze:
 Lichtenštejnský palác (Malostranské náměstí) – Praha, původní palác Karla I. z Lichtenštejna
 Lichtenštejnský palác (Kampa) – Praha, U Sovových mlýnů, dříve Kaiserštejnský nebo také Odkolkovský palác

ve Vídni:
 Lichtenštejnský palác (Vídeň, Bankgasse) – dnešní hlavní městský palác
 Lichtenštejnský palác (Vídeň, Herrengasse) – bývalý městský palác (stržen 1913)
 Lichtenštejnský palác (Vídeň, Fürstengasse) – zahradní palác v Roßau, součástí komplexu je i Nový letní palác

Externí odkazy 
 

Lichtenštejnové
Paláce
Lichtenštejn-Kastelkornové